Los carnivoromorfos (Carnivoramorpha, gr. "con forma de carnívoro") son un clado de mamíferos que incluye al moderno orden Carnivora y a sus más cercanos parientes extintos del orden Miacoidea (las familias Miacinae y Viverravidae), pero excluye a los creodontos.  El orden Creodonta es el taxón hermano de Carnivoramorpha datando de hace 58,7 millones de años. Los más antiguos carnivoramorfos son los viverrávidos, y el más antiguo viverrávido generalmente aceptado es Protictis de hace unos 63 millones de años. Ravenictis, de Canadá, puede ser también un carnivoramorfo y esto podría extender el linaje hasta hace unos 65 millones de años en el pasado.

Clasificación y filogenia

Clado Carnivoramorpha (basales a Carnivora pero no incluyen a los creodontes) 
Superfamilia †Miacoidea
Familia †Miacidae 
Subfamilia †Miacinae 
Géneros: Chailicyon, Eostictis, Ictognathus, Miacis, Miocyon, Oodectes, Palaearctonyx, Paramiacis, Paroodectes, Prodaphaemus, Quercgyale, Tapocyon, Uintacyon, Vassacyon, Vulpavus, Xinyuictis, Ziphacodon
Subfamilia †Viverravidae 
Géneros: Bryanictis, Didymictis, Ictidopappus, Pristinictis, Protictis, Raphictis, Simpsonictis, Viverravus
Orden Carnivora
Superfamilia Caniformia o Canoidea
Superfamilia Feliformia o Feloidea

Filogenia
Las relaciones filogenéticas de Carnivoramorpha son mostradas en el siguiente cladograma:

Referencias

 Archibold, J.D., and K.D. Rose (eds.). (2005). “The Rise of Placental Mammals: Origins and Relationships of the Major Clades.” Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-8022-X
 Archibold, J.D., and K.D. Rose. (2005). “Womb with a View: the Rise of Placentals.” 
 Benton, Michael J. and Philip C.J. Donoghue. (2007). “Paleontological Evidence to Date the Tree of Life.” Dating the Tree of Life 31. 
 Flynn, John J. and Gina D. Wesley-Hunt. 2005. "Phylogeny of the Carnivora: Basal Relationships Among the Carnivoramorphans, and Assessment of the Position of 'Miacoidea' Relative to Carnivora." Journal of Systematic Paleontology, 3: 1-28. Abstract: 
 Haaramo, Mikko. (2005). “Mikko's Phylogeny Archive Carnivoramorpha - Carnivores and relatives.” Retrieved February 17, 2007, from:   
 Stiles, David P. (2005). “An investigation of the Vulpes and Urocyon phylogenetic classification: Feliformia or Caniformia?” Fox Phylogeny. Vertebrate Evolution – Fall 2005, The Evergreen State College, Olympia, WA.  
 Wesley-Hunt, Gina D. (2006). “The Morphological Diversification of Carnivores in North America.” Paleobiology. Vol. 31, Issue 1,  pp. 35–55. 
 Wyss, A. R. & Flynn, J. J. (1993). “A Phylogenetic Analysis and Definition of the Carnivora.” in Mammal Phylogeny – Placentals,  Szalay, F.S., M.J. Novacek and M.C. McKenna (eds.). ISBN 0387978534.

Ferae